Malpertuis (boek), een roman van Jean Ray
 Malpertuis (film), film van Harry Kümel, naar een roman van Jean Ray.
 Malpertuis (Maastricht), buurt in Maastricht
 Theater Malpertuis, Tielts theatergezelschap
 Malpertuus, de burcht van Reinaert de vos